Tableau (system dowodzenia twierdzeń)
 Tableau (zdjęcie)